Сен-Реми́ ( или ) — коммуны во Франции, Бельгии и Италии:
 Сен-Реми (Аверон)
 Сен-Реми (Верхняя Сона)
 Сен-Реми (Дордонь)
 Сен-Реми (Кальвадос)
 Сен-Реми (Коррез)
 Сен-Реми (Кот-д’Ор)
 Сен-Реми (Эн)
 Сен-Реми-ан-Босс
 Сен-Реми-ан-Ролла
 Сен-Реми-Бланзи
 Сен-Реми-де-Прованс
 Сен-Реми-де-Прованс (кантон)
 Сен-Реми-ле-Пети
 Сен-Реми-о-Буа
 Сен-Реми-сюр-Авр

См. также 
 Аббатство Святого Ремигия
 Аннонь-Сен-Реми
 Вьель-Сен-Реми
 Ле-Сен-Реми
 Мон-Сен-Реми
 Нёвиль-Сен-Реми
 Пурю-Сен-Реми
 Со-Сен-Реми